Invictus — музыкальный альбом группы Virgin Steele.
 Invictus () — стихотворение Уильяма Эрнста Хенли.
 
 «Непокорённый» () — драма Клинта Иствуда, 2009 год.

См. также 
 Непокорённый